William McCormack ist der Name folgender Personen:

* William McCormack (Politiker) (1879–1947), australischer Politiker 
 William Jerome McCormack (1924–2013), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof von New York

Siehe auch:
 W. S. McCormack (William Samuel McCormack; 1863–1946), US-amerikanischer Politiker